Quispe ist der Familienname folgender Personen:

 Basilio Mamani Quispe (* 1975), bolivianischer Geistlicher, Weihbischof in La Paz
 César Infanzón Quispe (* 1975), peruanischer Politiker
 Ciro Quispe López (* 1973), peruanischer Geistlicher, Prälat von Juli
 Diego Quispe Tito (1611–1681), peruanischer Maler
 Felipe Quispe Huanca (1942–2021), Persönlichkeit der Indigenen-Bewegung in Bolivien
 Lorenzo Palacios Quispe (1950–1994), peruanischer Sänger und Musiker
 Raúl Antonio Chau Quispe (* 1967), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Arequipa
 Severo Aparicio Quispe (1923–2013), peruanischer römisch-katholischer Theologe, Weihbischof in Cuzco
 Valeria Quispe (* 1997), bolivianische Leichtathletin